Deák Gábor (1730–1788) táblabíró, földbirtokos, a kehidai Deák család tagja
 Deák Gábor (1812–1848) királyi testőr, százados
 Deák Gábor (? – ?) kardvivó 
 Deák Gábor (1919–2015) pedagógus, könyvtáros, helytörténész, Miskolc díszpolgára
 Deák Gábor (1930) agrármérnök, polgármester (Tamási, 1990–1994)
 Deák Gábor (1944) politikus, sportvezető